Antistof har to vidt forskellige betydninger.

 antistof (biologi) er et proteinstof som immunforsvaret danner som forsvar mod smitte
 antistof (fysik) er stof opbygget af antiatomer med negative antiatomkerner og positroner